

Тійо — місто у регіоні Дебуб-Кей-Бахрі району Ареета

Тійо — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест департаменту Мез